Rustam Makhmudkulovych Khudzhamov - Рустам Махмудкулович Худжамов, em ucraniano - ou Rüstam Mahmüdkuli Hucamov - em tártaro crimeano (Skvyra, 5 de outubro de 1982) - é um futebolista ucraniano de origem tártara da Crimeia.

Faz parte do atual plantel do Shakhtar Donets'k, sendo o segundo goleiro. Chegou à equipe em 2008, após três anos no Kharkiv, onde começara em 2005 a carreira. Integrou o time campeão da Copa da UEFA de 2009.

Pela Seleção Ucraniana, Hucamov fez sua estreia em 2009, em amistoso contra a Sérvia vencido por 1 x 0. 

Nos tempos de URSS, seu nome também era no russo Рустам Махмудкулович Худжамов, com leve alteração na romanização do patronímico, para Makhmudkulovich.

Khudzhamov
Goleiros da Ucrânia
Khudzhamov